Condado de Essex puede referirse a:

 El Condado de Essex (Ontario), en Canadá.
 El Condado de Essex (Massachusetts), en Estados Unidos.
 El Condado de Essex (Nueva Jersey), en Estados Unidos.
 El Condado de Essex (Nueva York), en Estados Unidos.
 El Condado de Essex (Vermont), en Estados Unidos.
 El Condado de Essex (Virginia), en Estados Unidos.